Вашингтонская конференция 1921—1922 — международная конференция об ограничении морских вооружений и проблемах Дальнего Востока и бассейна Тихого океана. Проходила с 12 ноября 1921 года по 6 февраля 1922 года в конгресс-холле Constitution Hall, в Вашингтоне. В работе конференции приняли участие США, Великобритания, Китай, Япония, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Португалия, а также пять британских доминионов, хотя основные вопросы решались тройкой сильнейших морских держав США — Британская Империя — Япония. Советская Россия не получила приглашения в Вашингтон, вследствие чего заявила о своём непризнании любых решений конференции.

Вашингтонская конференция была созвана по инициативе США, которые рассчитывали добиться благоприятного для себя решения вопроса о морских вооружениях и закрепления нового соотношения сил в Китае и в бассейне Тихого океана. Конференция также была направлена против национально-освободительного движения народов колониальных и зависимых стран. Советское правительство, не получившее приглашения на конференцию, заявило 19 июля и 2 ноября 1921 года протест против устранения её от участия в вопросах конференции, а 8 декабря 1921 года направило протест против обсуждения на ней вопроса о Китайско-восточной железной дороге. В декабре 1921 года в Вашингтон прибыла делегация Дальневосточной республики, но она не была допущена на конференцию.

Характеристика условий 
Ко времени проведения конференции Англия была должна Соединенным Штатам  4,5 млрд долл., Франция — 3,5 млрд долл., Италия — 1,8 млрд долл.

Основные договоры 
Договор четырёх держав от 13 декабря 1921 года, который стал известен как «Четверной тихоокеанский трактат» или «Дальневосточная Антанта». В него входили такие страны как США, Великобритания, Франция и Япония. Договор имел целью объединить силы союзников против национально-освободительного движения народов бассейна Тихого океана и Дальнего Востока. Согласно этому договору подписанты обязались взаимно уважать права на острова и островные владения в Тихом океане. Договор предусматривал также (под давлением американской дипломатии) ликвидацию англо-японского союза 1902 года, направленного в тот период против планов США на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. Против англо-японского союза высказывались и некоторые британские доминионы (в первую очередь Канада), которые опасались усиления Японии за счет Китая и других стран Дальнего Востока. Таким образом, соглашение юридически закрепляло статус-кво и временное равновесие четырёх держав в Тихоокеанском регионе.

Договор пяти держав, более известный как Вашингтонское морское соглашение 1922 года. Договор между США, Великобританией, Японией, Францией и Италией об ограничении морских вооружений. Соглашение устанавливало соотношение тоннажа линейных судов и авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США, Англия, Япония, Франция, Италия соответственно). Было также принято предложение США о запрещении постройки линкоров водоизмещением свыше 35 тыс. т. Соглашение было заключено на срок до 31 декабря 1936 года.

Договор девяти держав от 6 февраля 1922 года, подписанный всеми участниками конференции. Договор касался обеспечения гарантий территориальной целостности Китая, уважения его суверенитета, а также провозглашал принцип «открытых дверей и равных возможностей» по отношению к Китаю в области торговой и предпринимательской деятельности и обязывал не прибегать к использованию внутренней обстановки в Китае с целью получения специальных прав и привилегий, которые могут нанести ущерб правам и интересам иных государств-участников договора. Китай рассматривался участниками договора как общий объект эксплуатации. Этот договор был направлен против притязаний Японии на монопольное господство в Китае. Ещё раньше, 5 февраля 1922 года, Япония вынуждена была подписать так называемое Вашингтонское соглашение — китайско-японское соглашение об эвакуации японских войск из китайской провинции Шаньдун, а также о возвращении Китаю железной дороги Циндао — Цзинань и территории Цзяо-Чжоу. Глава японской делегации дал обязательство, что японское правительство не будет требовать от китайского правительства выполнения пятой группы «двадцати одного требования» Японии о назначении японских советников при китайском правительстве и др. Однако требование Китая о выводе японских войск из Южной Маньчжурии Япония отклонила. Одновременно с Договором девяти держав 6 февраля 1922 года был подписан Трактат о китайском таможенном тарифе, где закреплялись таможенные неравноправия Китая.

Вашингтонская конференция в произведениях искусства 
Ярослав Гашек дал пародийное изображение работы конференции в юмористическом рассказе «Конференция по разоружению» («Osudné sezení odzbrojovací konference», Rudé právo 2, 1921

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Международные конференции
Внешняя политика Италии
Внешняя политика Китая
Внешняя политика США
Внешняя политика Великобритании
Внешняя политика Франции
Внешняя политика Японии